Gusti steht für:

 Gusti (Vorname), weiblicher Vorname
 ein junges weibliches Rind, siehe Hausrind #Bezeichnungen

Gusti ist der Familienname folgender Personen:
 Dimitrie Gusti (1880–1955), rumänischer Gelehrter und Politiker